

Fromage 
 Roquefort : appellation d'origine renommée désignant un fromage au lait cru de brebis, affiné dans les multiples caves du bourg éponyme de Roquefort-sur-Soulzon, Aveyron, Massif central.

Toponyme 

 Roquefort : commune française du département du Gers.
 Roquefort : commune française du département des Landes.
 Roquefort : ancienne commune française du département du Lot, aujourd'hui intégrée à Corn.
 Roquefort : commune française du département de Lot-et-Garonne.

Voir aussi 

 Rocquefort : commune française du département de la Seine-Maritime.
 Roquefort-de-Sault : commune française du département de l'Aude.
 Roquefort-des-Corbières : commune française du département de l'Aude.
 Roquefort-la-Bédoule : commune française du département des Bouches-du-Rhône.
 Roquefort-les-Cascades : commune française du département de l'Ariège.
 Roquefort-les-Pins : commune française du département des Alpes-Maritimes.
 Roquefort-sur-Garonne : commune française du département de la Haute-Garonne.
 Roquefort-sur-Soulzon : commune française du département de l'Aveyron.
 

Homonymie de toponyme